Розáрио () — мужское итальянское имя, а также производная от этого имени фамилия. Дословно означает католические чётки — розарий.

Имя 
 Розарио Гальярди (1698—1762) — сицилийский архитектор, родом из Сиракуз.
 Розарио Гамбино (род. 1942) — итальянский гангстер семьи Гамбино.
 Розарио Джулиани (род. 1967) — итальянский джазовый саксофонист и композитор.

См. также 
 Де Розарио
 
 
 

Мужские имена
Итальянские имена
Страницы значений:Тёзки
Итальянские фамилии